Suresnes bezeichnet
 Suresnes, eine Stadt in Frankreich 
 Kanton Suresnes im französischen Département Hauts-de-Seine
 Château de Suresnes, ein Schloss bei Paris 
 Schloss Suresnes, ein Schloss in München